Carl eller Karl Andersen er navnet på flere personer:

 Carl Andersen (forfatter) (1828-1883) – dansk forfatter og slotsforvalter (Carl Christian Thorvald Andersen, ikke at forveksle med arkitekten Thorvald Andersen)
 Carl Andersen (revisor) (1866-1931) – dansk direktør og statsaut. revisor
 Carl Andersen (1877-1976) (1877-1976) – dansk afdelingsdirektør
 Carl Andersen (arkitekt) (1879-1967) – dansk arkitekt
 Carl Andersen (1885-1971) (1885-1971) – dansk direktør
 Carl Andersen (ingeniør) (1915-2001) – dansk civilingeniør og direktør
 Carl Andersen (politiker) – landsformand for Liberal Alliances Ungdom
Se også:
 Carl Angelius Andersen (1895-1964) – dansk redaktør
 Carl Christian Andersen (maler) (1849-1906) – dansk maler
 Carl Christian Andersen (fagforeningsmand) (1849-1932) – dansk fagforeningsmand og politiker
 Carl Ferdinand Andersen (1846-1913) – dansk maler
 Carl Henrik Andersen (1913-1944) - dansk bokser
 Carl Henry Andersen (1904-1981) – dansk apoteker
 Carl Mazanti Andersen (1893-1980) – dansk skibsreder
 Carl W. Andersen (1883-1942) – dansk veterinærinspektør (Carl Wilmann Andersen)
 Karl Joachim Andersen (1847-1909) – dansk komponist